CRP je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 C-reaktivna beljakovina (C-reaktivni protein)
 Centralni register prebivalstva
 Kontrarotirajoča propelerja (angl. contra-rotating propellers)